ITCZ steht für:
 Inter-Tropical Convergence Zone, eine wenige hundert Kilometer breite Tiefdruckrinne in Äquatornähe

IT-CZ steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITCZ